Zahrádkář může být:
 amatérský zahradník nebo sadař či ovocnář, viz Zahrádkářství
 Zahrádkář (časopis) – odborný časopis z oblasti zahradnictví a úpravy zahrad

Související články 
 zahradník